Вирги́лиус-Кясту́тис Норе́йка (Вирги́лиюс Норе́йка, ; 22 сентября 1935, Шяуляй, Литва — 3 марта 2018, Вильнюс) — литовский, советский оперный певец (тенор), педагог. Народный артист СССР (1970). Лауреат Государственных премий Литовской ССР (1960, 1970), Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2010).

Биография 
Первые десять лет своей жизни провёл в Шяуляе. 
В 1945 году вместе с родителями переехал в Вильнюс, в 1946 году начал учиться в 1-й гимназии для мальчиков. 
В 1949—1953 гг. учился Вильнюсском музыкальном училище им. Ю. Таллат-Кялпши (ныне консерватория).

В 1958 году окончил Литовскую консерваторию (ныне Литовская академия музыки и театра) в Вильнюсе, класс К. Петраускаса).

С 1957 года — солист Литовского театра оперы и балета (Вильнюс).

В 1965—1966 гг. стажировался в театре «Ла Скала» (Милан, Италия), где исполнил партию Пинкертона в опере «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини.

В 1976—1991 гг. — художественный руководитель и директор Литовского театра оперы и балета.

Выступал в концертах (свыше 800 сольных). В программы входили сочинения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Р. Шумана, теноровые партии в Симфонии № 9 Л. ван Бетховена, «Реквиеме» Дж. Верди, кантатах А. Г. Арутюняна, литовские и русские народные песни, песни советских композиторов.

Гастролировал во многих городах СССР, а также за рубежом (Болгария, Венгрия, Польша, Австрия, Дания, Финляндия, ГДР, ФРГ, Франция, Италия, Швеция, Югославия, Румыния, Чехия, Словакия, Канада, Чили, Перу, Аргентина, Венесуэла, Япония и другие страны).

С 1964 года регулярно выступал как гастролёр в спектаклях Большого театра (более 50 раз); последний раз выступал в Москве 29 октября 2009 года уже на новой сцене Большого театра. 
Пел также во многих театрах мира: Берлинская государственная опера, Гранд Опера в Париже, Театр Колон в Буэнос-Айресе, опере Чикаго и др.

Снимался в кино{{}}.

С 1976 года преподавал в Литовской консерватории (с 1983 г. — доцент, затем — профессор), среди известных учеников — С. Ларин.

В 1993—1994 гг. преподавал пение в Академии музыки в Каракасе (Венесуэла), в 1995—1996 — в Театре «Эстония» в Таллинне, часто приглашался проводить мастер-классы.

С 1997 года — приглашённый профессор Эстонская академия музыки и театра, с 2000 — заведующий отделением вокала.

С 2003 года — художественный руководитель и педагог оперной студии Литовского национального театра оперы и балета.

С 1974 года — председатель Театрального общества Литовской ССР.

В 1971 году вышел фильм «Поёт Виргилиус Норейка».

Член КПСС с 1971 по 1991 годы. С 1973 года — депутат Верховного Совета Литовской ССР. В 2000 году был кандидатом на выборах в Сейм Литовской Республики от Христианско-демократического союза, в 2003 — от Либерально-демократической партии.

Скончался 3 марта 2018 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Семья 
 Жена — Лорета Бартусявичюте (р. 1958), солистка балета, педагог балета в Национальной школе искусств им. М. К. Чюрлёниса, также педагог-репетитор Литовского театра оперы и балета
 Дети — сын Виргилиус, дочь Раса (от первого брака)

Награды и звания 
 Заслуженный артист Литовской ССР (1964)
 Народный артист Литовской ССР (1967)
 Народный артист СССР (1970)
 Государственная премия Литовской ССР (1960, 1970)
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2010) — за высочайшее вокальное мастерство и немеркнущий талант
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2004)
 Орден Дружбы Народов (1985) — за заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 Офицерский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1995)
 Большой крест ордена «За заслуги перед Литвой» (2003)
 Орден Белой звезды 2-й степени (Эстония, 2004)
 Крест рыцаря 1-го класса ордена Полярной звезды (Швеция, 1995)
 Медаль Пушкина (Россия, 2015) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие торгово-экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом
 Награда Литовской ассоциации друзей оперы «Кипрас» (1997)
 Награда Литовского Союза музыкантов «Золотой диск» (2001)
 Почётный золотой знак «За заслуги» Департамента национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве Литвы (2005)
 Национальная премия прогресса (2007)
 Почётный доктор Эстонской академии музыки и театра (2009)
 Почётный гражданин Балтимора и Мэриленда (США, 1991)

Репертуар 
Создал около 50 оперных ролей.

 Ленский — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 Владимир Игоревич — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 Моцарт — «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова
 Боян — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 Рудольф — «Богема» Дж. Пуччини
 Феррандо — «Так поступают все женщины» В. А. Моцарта
 Джонсон — «Девушка с Запада» Дж. Пуччини
 Пинкертон — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 Альфред — «Травиата» Дж. Верди
 Герцог — «Риголетто» Дж. Верди
 Отелло — «Отелло» Дж. Верди
 Каварадосси — «Тоска» Дж. Пуччини
 Де Грие — «Манон Леско» Дж. Пуччини
 Де Грие — «Манон» Ж. Массне
 Вертер — «Вертер» Ж. Массне
 Хозе — «Кармен» Ж. Бизе
 Эдгар — «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти
 Неморино — «Любовный напиток» Г. Доницетти
 Фауст — «Фауст» Ш. Гуно
 граф Альмавива — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 Принц — «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева
 Володя Гаврилов — «Не только любовь» Р. К. Щедрина
 Тадас — «Заблудившиеся птицы» В. Лаурушаса
 Скудутис — «Даля» Б. Дварионаса
 Наглис — «Вайва» В. Ю. Кловы
 Андрюс — «Дочь» В. Ю. Кловы
 Геркус Мантас — «Пруссы» Г. Купрявичуса
  Э. Бальсиса
 «Маки» Ю. Груодиса
  Ю. Каросаса
  К. Кавяцкаса
 «Пьета синьоре» А. Страделлы
 «Ave Maria» И. С. Баха — Ш. Гуно
 Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс» Г. Генделя

Фильмография 
  — Похищение — артист Норейка

Вокал 
  — Снегурочка — солист
  — Князь Игорь — Владимир Игоревич
  — Незаконченное чудо (Литва, Польша, документальный)

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь. Москва, 1990, с. 386.
 Гусев А., Хачатурова Н., В. Норейка. Москва, 1982.
 Juodpusis V., V. Noreika. Vilnius, 1985.

Ссылки 
 
 Виргилиус Норейка
 

Выпускники Литовской академии музыки и театра
Члены КПСС
Теноры
Академические музыканты СССР
Оперные певцы и певицы Литвы
Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Преподаватели Эстонской академии музыки и театра‎
Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Народные артисты Литовской ССР
Заслуженные артисты Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС